Alexa se poate referi la:
 Alexa (nume), un prenume și nume de familie
 Alexa (cântăreață), o cântăreață din Republica Moldova care în prezent activează sub numele scenic Karizma
 Alexa (font), o familie de fonturi
 Alexa (gen), un gen de legume
 Alexa Internet, o diviziune a Amazon.com
 Alexa Fluor, 
 Arri Alexa

Vezi și 
 
 Caporal Alexa, Arad, o localitate în județul Arad, Transilvania, România